Mosel – endonimo in lingua tedesca del fiume Mosella
 Mosel – regione della Germania
 Mosel – centro abitato degli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Mosele